Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд 2012 проводился с 12 по 19 ноября 2011 года в городе Грейтер-Садбери (провинция Онтарио) на арене Sudbury Curling Club. Чемпионат проводился в 49-й раз, в 16-й раз в провинции Онтарио и впервые в Грейтер-Садбери.

В чемпионате принимало участие 14 команд (состоящих из двух мужчин и двух женщин; микст; ), представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (9-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Саскачеван (для команды, которую возглавлял скип Jason Ackerman, это была 1-я победа в чемпионате и 1-е попадание в призёры), выигравшая в финале у команды, представлявшей провинцию Альберта (скип Kurt Balderston). Бронзовые медали завоевала команда, представлявшая провинцию Нью-Брансуик (скип Sylvie Robichaud).

Формат соревнований 
Турнир состоял из двух этапов — групповой этап и этап плей-офф. На групповом этапе все 14 команд в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по неполной олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются 2-я и 3-я команды, а затем победитель полуфинала в финале играет с 1-й командой; проигравший в полуфинале занимает общее 3-е место.

Время начала матчей указано по UTC-5.

Составы команд

Групповой этап 

Турнирная таблица по окончании группового этапа

 команда, выходящая напрямую в финал плей-офф
 команды, выходящие в полуфинал плей-офф
 команды, на  выбывающие в квалификационный этап

Плей-офф 

Полуфинал. 18 ноября, 19:00

Финал. 19 ноября, 13:30

Итоговая классификация 

 команды, на  выбывающие в квалификационный этап

Награды 
 Команда всех звёзд (Sportsmanship Award)

По лучшим результатам качества бросков (в процентах) на стадии группового этапа (Round Robin) на каждой позиции определяется команда «всех звёзд».

 Приз самому ценному игроку (Most Valuable Player, MVP)

Определяется по результатам голосования кёрлингистов-участников чемпионата ().
 Brian Bailey ()

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата (в веб-архиве)

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2012
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2012

2011 год в кёрлинге 

Спорт в Канаде в 2011 году 

Чемпионаты Канады по кёрлингу среди смешанных команд
Спортивные соревнования в Грейтер-Садбери
Ноябрь 2011 года